Demmel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Demmel (* 1970), deutscher Eishockeyspieler
 Georg Demmel (1899–1972), deutscher Maler
 Hans Demmel (* 1956), deutscher Journalist und Medienmanager
 James Demmel (* 1955), US-amerikanischer Mathematiker
 Johann Josef Demmel (1890–1972), Bischof der Alt-Katholischen Kirche in Deutschland
 Josef Demmel (1846–1913), Bischof der Alt-Katholischen Kirche in Deutschland 
 Norbert Demmel (1905–?), österreichischer Architekt
 Phil Demmel (* 1967), US-amerikanischer Rockgitarrist 
 Willibald Demmel (1914–1989), deutscher Maler

Demmel ist
 der Name eines Konzerns, siehe Demmel Gruppe

Siehe auch:
 Demel (Begriffsklärung)
 Temmel